William Bradford (1590–1657) angol szeparatista vezető, az amerikai Plymouth gyarmat kormányzója, író
William Bradford (1729–1808) amerikai szenátor Rhode Island államból
William Bradford (1755–1795) főállamügyész George Washington kormányában